Osoby o tym nazwisku:
 Bill Maclagan – szkocki rugbysta 
 Gilchrist Maclagan – brytyjski wioślarz
 Miles Maclagan – brytyjski tenisista i trener tenisowy